Haplogruppe P steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe P (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe P (Y-DNA)